Arachana is een geslacht van uitgestorven rhinesuchide-achtige temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën')  bekend uit de Buena Vista-formatie uit het Vroeg-Trias in het noordoosten van Uruguay. Arachana werd voor het eerst benoemd in 2012 door Graciela Piñeiro, Alejandro Ramos en Claudia Marsicano en de typesoort is Arachana nigra. Het deelt kenmerken met zowel rhinesuchiden als lydekkeriniden, waardoor het een overgangsvorm is tussen basale en meer geavanceerde stereospondylen.

Beschrijving 
Arachana is bekend van het holotype FC-DPV 1369, een driedimensionaal geconserveerde bijna complete schedel die niet is vervormd. Het werd verzameld in de plaats Colonia Orozco van de Buena Vista-formatie van het Norte-bekken. De formatie overspant de grens tussen het Perm en het Trias, en het is onzeker of FC-DPV 1369 werd gevonden in rotsen boven of onder de grens.

Arachana deelt verschillende kenmerken met rhinesuchiden. Het heeft bijvoorbeeld een grote kop met oogkassen die iets achter het midden van de schedel zijn geplaatst. Het oppervlak van de schedel is diep ontpit en de randen van de wangen zijn glad en bolvormig. Het basioccipitale bot aan de achterkant van de schedel is klein. In de mond is het pterygoïde bot verbonden met het ploegschaarbeen door een uitsteeksel dat de palatale ramus wordt genoemd. De ramus scheidt de interpterygoïde holten, twee grote gaten in het verhemelte. Bij veel temnospondylen raken de palatine en ectopterygoïde botten ook de holten, maar bij Arachana en rhinesuchiden sluit de palatine ramus deze botten uit van de holtes.

Arachana heeft ook kenmerken van een meer afgeleide groep stereospondylen die lydekkeriniden worden genoemd. Bij zowel Arachana als de lydekkeriniden is de otische inkeping in de achterkant van de schedel ondiep en wordt niet aangeraakt door het supratemporale bot zoals anders het geval is bij temnospondylen. Sensorische sulci, groeven in de schedel die in het leven een lateraal lijnsysteem bevatten, lopen over het traanbeen maar zijn niet scherp gehoekt zoals bij andere temnospondylen. In het verhemelte van zowel Arachana als lydekkeriniden zijn rijen palatine tanden relatief klein en het hoofdlichaam van het pterygoïde bot is bedekt met kleine uitsteeksels. Geen van deze kenmerken is aanwezig bij rhinesuchiden, wat suggereert dat Arachana een overgangsvorm was tussen basale stereospondylen zoals rhinesuchiden en meer geavanceerde vormen zoals lydekkeriniden.

De overgangskenmerken van Arachana plaatsen het als onderdeel van een hele overgangsfauna die bestond rond de Permo-Trias-grens. Hoewel het onzeker is of Arachana voor of na het Perm-Trias uitsterven heeft geleefd, laat zijn overgangspositie zien dat sommige temnospondylen meer diversifiëren dan afnamen over de grens.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram van de analyse van Piñeiro et al. (2012): 

Uitgestorven amfibieën